HMS Zinnia () — британский корвет типа «Флауэр», состоявший на вооружении КВМС Великобритании и участвовавший во Второй мировой войне.

История 
Заложен 20 августа 1940 на верфях «Смитс Док Компани», спущен на воду 28 ноября 1940. Официально введён в состав КВМС Великобритании 30 марта 1941. Во время войны занимался эскортом конвоев в Атлантическом океане. 23 августа 1941 при выполнении задания по охране конвоя OG-71 был торпедирован подлодкой U-564 под командованием Райнхарда Зурена и затонул к западу от Португалии (координаты: ).

Ссылки 
 Профиль в базе данных Arnold Hague 

Zinnia
Zinnia